

Bułgaria 
 Karamandere – dopływ Biserskiej reki
 Karamandere – dopływ Byrzeju
 Karamandere – dopływ Suchej reki